Narcomedusae är en ordning av nässeldjur som beskrevs av Ernst Haeckel 1879. Narcomedusae ingår i klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Narcomedusae 63 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer